Municipio de Maple Ridge puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Maple Ridge (condado de Alpena, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Alpena.
 Municipio de Maple Ridge (condado de Delta, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Delta.
 Municipio de Maple Ridge (condado de Beltrami, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Beltrami.
 Municipio de Maple Ridge (condado de Isanti, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Isanti.